Die Botschaft der Republik Mosambik in Berlin ist die diplomatische Vertretung des genannten Staates (portugiesisch: Moçambique) in der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Nach der Erringung der staatlichen Unabhängigkeit im Jahr 1975 nahm die damalige Volksrepublik Mosambik mit der DDR diplomatische Beziehungen auf. Seit 1976 bestehen diplomatische Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland.

Geschichte 
Die Volksrepublik Mosambik nahm nach Erlangung der Unabhängigkeit des Staates von der Kolonialmacht Portugal im Jahr 1975 diplomatische Beziehungen mit der DDR auf. In der Hauptstadt Maputo wurde eine diplomatische Vertretung der DDR eröffnet; erster DDR-Botschafter wurde Johannes Vogel. Zwischen dem DDR-Außenministerium und der Botschaft bestand eine ständige Funkverbindung. Das Haus in Maputo wurde am 2. Oktober 1990 vom letzten DDR-Geschäftsträger Jürgen Pötzl an die dortige Regierung zurückgegeben.

In der DDR, die das Land politisch und wirtschaftlich unterstützte, richtete Mosambik seine Ost-Berliner Botschaft in der damaligen Clara-Zetkin-Straße 97 (seit 1992 wieder Dorotheenstraße) ein. Letzter Botschafter in der DDR war seit 1984 Julio Gonçalo Braga.

Die Bundesrepublik Deutschland nahm 1976 diplomatische Beziehungen zu Mosambik auf. Der Sitz der Vertretung Mosambiks, die nicht den Status einer Botschaft hatte, befand sich in der Adenauerallee 46a in Bonn.

Im Jahr 1990 wurde aus der kommunistisch geprägten Volksrepublik die Republik Mosambik. Die Botschaftsräume in Ost-Berlin wurden aufgegeben, und mit Unterstützung des Berliner Senats fand sich als Sitz ein Geschäftshaus im Ortsteil Moabit.

In München, Hamburg und Stuttgart sowie in Wien etablierten sich Honorarkonsulate, die mit der Berliner Botschaft zusammenarbeiten.

Die Botschaftsgebäude 

Das Botschaftsgebäude der Republik Mosambik im Ortsteil Moabit des Bezirks Mitte an der Stromstraße 47 ist ein Büro- und Geschäftshaus. Die Diplomaten nutzen die erste Etage des in die Gebäudeflucht integrierten Hauses.

Das Haus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut, im Erdgeschoss befindet sich eine öffentliche Gaststätte. Auf dem begrünten Hof erfreut eine Bronzefigur die Besucher und Bewohner des Gebäudekomplexes.

Aufgaben (Auswahl) 
 Vertretung der Interessen der mosambikanischen Regierung in Deutschland
 Herstellung und Pflege politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und touristischer Beziehungen zwischen Deutschland und Mosambik (bilateral und international)
 Wahrnehmung aller personellen Angelegenheiten von Bürgern der Republik Mosambik in Deutschland

Botschafter 

Die Botschaft in Deutschland nimmt zugleich die diplomatische Vertretung für Österreich, Polen, Tschechien, Ungarn und Vatikanstadt wahr.

Zwischen dem 24. November 2011 und Juli 2018 war Amadeu Paulo Samuel Da Conceição Botschafter seines Landes. Anschließend wurde er Ständiger Vertreter von Mosambik beim Büro der Vereinten Nationen in Genf und ab 20. Februar 2019 beim Büro der Vereinten Nationen in Wien.

Botschafter ist seit dem 7. Mai 2019 Sérgio Nathú Cabá.

In der Nähe 
 Botschaft der Republik Tadschikistan, Perleberger Straße 42, 10551 Berlin-Tiergarten
 Botschaft der Republik Usbekistan, Perleberger Straße 62, 10559 Berlin-Tiergarten

Weblinks

Einzelnachweise und Kommentare 

Botschaft in Berlin
Deutsch-mosambikanische Beziehungen
Berlin-Moabit